Separator steht für:

 Separator (Verfahrenstechnik), ein Gerät zur Trennung von unterschiedlichen Stoffen
 Separator (Batterie), eine Komponente einer Batterie
 in der Informatik ein Trennzeichen
 ein spezieller Teilgraph, siehe Trenner (Graphentheorie)
 eine Kaninchenrasse, siehe Separatorkaninchen
 Warenseparator, siehe Warentrenner

Siehe auch:
 Separation
 Separatorenfleisch